Larts Wallin kan avse:

 Lars Wallin (konstnär), född 1933, zoolog och konstnär
 Lars Wallin (modeskapare), född 1965
 Lars Wallin (musiker), född 1964, musiker och författare
 Lars Wallin (skådespelare), född 1943, möjligen flera personer
 Lars Wallin (språkforskare), född 1950